Тынкобьское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Тынкобь.

В июле 2018 года упразднено, а его территория преобразована в межселенную территорию.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 220 человек, в том числе 101 мужчины и  119 женщин.

Населённые пункты 
 посёлок Тынкобь
 посёлок Хвойный

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Братского района Иркутской области
Упразднённые сельские поселения Иркутской области
Межселенные территории